Montargues ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter von Montargues (1695–1766), dänischer Generalmajor und Chef des Oldenburger Infanterie-Regiments
 Peter von Montargues (1660–1733), preußischer Generalmajor und Chef des Ingenieurskorps